Далли Рандриантефи (; родилась 23 февраля 1977 года в Антананариву, Мадагаскар) — мадагаскарская теннисистка.

 Победительница 10 турниров ITF (7 — в одиночном разряде).
 Победительница парного турнира Orange Bowl-1993.
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-1993).

Общая информация 
Далли — одна из трёх дочерей Макса и Ольги Рандриантефи. Сестёр уроженки Антананариву зовут Наташа (также пробовала себя в профессиональном теннисе) и Татум.

Далли начала заниматься теннисом в 8 лет — в рамках программы занятий лечебной физкультурой, направленной на помощь в лечении её астмы. Ранее мадагаскарка занималась бальными танцами.

Любимое покрытие — грунт.

Самым памятным моментом своей спортивной карьеры уроженка Антананариву называет летние Олимпийские игры 1996 года, где НОК доверил ей право быть знаменосцем команды на открывающей и закрывающей церемониях. Также участвовала в Олимпийских играх 1992 и 2004 годов.

На Открытом чемпионате Австралии 1995 года в возрасте 17 лет прошла квалификацию и дошла до третьего круга, где уступила будущей чемпионке Мэри Пирс (3-6 3-6). Пирс за весь турнир ни одной из соперниц не отдала более 6 геймов.

Завершила карьеру в 2006 году после Открытого чемпионата Австралии.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (7)

Поражения (8)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (5)

Победы (3)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1977 году
Родившиеся 23 февраля
Теннисисты Мадагаскара
Родившиеся в Антананариву
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1996 года